AF (ou Af ou af) pode se referir a:

 Air France (código IATA)
 Código ISO 3166-1 alfa-2 do Afeganistão;
 Código ISO 639 alfa-2 do africânder;
 Clima tropical equatorial.

Desambiguações de siglas